Live — концертный альбом американской рок-группы Alice in Chains. Был издан 5 декабря 2000 года на лейбле Columbia Records. Достиг 142 строчки в хит-параде Billboard 200.

Список композиций

В записи участвовали 

Alice in Chains
 Лейн Стейли — вокал, ритм-гитара
 Джерри Кантрелл — соло-гитара, бэк-вокал
 Шон Кинни — ударные
 Майк Айнез — бас-гитара (песни 3-14)
 Майк Старр — бас-гитара (песни 1-2)

Технический персонал
 Питер Флетчер и Тони Уилсон — продюсирование
 Эллиот Бэйли и Тоби Райт — сведение (треки 1, 10-14)
 Марк Нэфиси — звукозапись (треки 2, 9)
 Майк Уолтер — инжиниринг (треки 3-8)
 Стивен Маркуссен — мастеринг
 Мэри Маурэр — арт-дирекция
 Брэнди Флауэр/Хэппинстенс — дизайн
 Марти Тэмм — фотографирование
 Шон Кинни — концепция

Примечания 

Концертные альбомы Alice in Chains
Концертные альбомы 2000 года
Концертные альбомы Columbia Records
Сборники на английском языке